Анна на шее (рассказ) — рассказ  1895 года А. П. Чехова
 Анна на шее (фильм) — фильм 1954 года